

Patronyme
 Francis Laur, (1844-1934), fut un homme politique français.
 Germain Laur, (1895-1952), Chef du réseau Combat dans le Tarn, déporté à Auschwitz-Birkenau.
 Pierre Laur, né en 1960, est un acteur, metteur en scène et scénariste français.

Saint
Saint Laur, moine et saint breton du .

Cinéma
 Laura Laur est un film québécois de Brigitte Sauriol produit en 1989, adaptation au cinéma du roman de Suzanne Jacob.

Toponyme
 Laur : municipalité de la province de Nueva Ecija dans la région de Luçon centrale.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme